Claudio de Borbón-Busset y Borgia (Castillo de Busset, 18 de octubre de 1531 – Ibídem, 1588) fue un noble francés, primer barón y luego conde de Busset, barón de Puyagut y Châlus.

Biografía
Hijo de Felipe de Borbón-Busset y Luisa Borgia, señora de Châlus, sirvió con distinción bajo las órdenes de Enrique II de Francia.

Ayudó a defender las fronteras de Picardía en 1557, convirtiéndose en capitán de cincuenta hombres en 1559.

Caballero ordinario del consejo del rey y caballero de la Orden de San Miguel, fue nombrado gobernador de Limousin, en 1577, por el rey Enrique III de Francia.

Se casó con Margaret de La Rochefoucauld el 7 de mayo de 1564, hija de Antonio de La Rochefoucauld de Barbezieux (1471-1537), y de Antonieta d'Amboise, y hermana de Carlos de La Rochefoucauld. Fue el abuelo de Luis de Borbón-Busset -1648-1677, teniente general de artillería de Francia.

Ascendencia

Véase también 
 Casa de Borbón-Busset
 Casa de Borja

Fuentes 
 (en francés) Jean Baptiste Pierre Jullien de Courcelles: Dictionnaire historique et biographique des généraux français, depuis le onzième siècle jusqu'en 1820, vol. 9, 1823.
 (en francés) Joseph Michaud, Louis Gabriel Michaud: Biographie universelle, ancienne et moderne, 1854.

Militares de Francia del siglo XVI
Nobles de Francia del siglo XVI
Condes de Francia
Gobernadores
Caballeros de la Orden de San Miguel
Claudio de Borbón-Busset y Borgia
Claudio de Borbón-Busset y Borgia